Yahoo est un mot anglais qui, entre autres, peut désigner une personne manquant d'intelligence ou de subtilité. Il s'agit également d'une interjection exprimant la joie.

 Joshua Slocum, dans "Voyage of the Liberdade", écrit que, en escale dans le port de Maldonado (Uruguay), il parle le "yahoo", car le pays est habité par des "Yahoos". Est-ce un peuple particulier ? ou plutôt un terme péjoratif, (brute ou péquenot, en anglais), pour les désigner ? Au début du paragraphe, il fait allusion aux Voyages de Gulliver pour signaler l'erreur de position du port de Maldonado faite, à son avis, dans ce livre. Voir les "Yahoos" en littérature, ci-dessous.

Le nom Yahoo peut désigner :
 Yahoo! Inc., société américaine opérant un portail web
 Un yahoo (sans le point d'exclamation) est un employé de Yahoo!.
 Les Yahoos, des créatures du livre de Swift, Les Voyages de Gulliver.

Personnes et personnages
 , un acteur.
 Yellow Yahoo, un personnage de la série pour enfants 1, rue Sésame.